Frances Callier (17 de Maio de 1969, Chicago, Illinois) é uma atriz e comediante americana. Fez diversas aparições especias, em diversos programas, como substituiu Yvette Nicole Brown em um único episódio de Drake e Josh, como Helen. Ficou conhecida ao atuar na série Hannah Montana transmitida atualmente pelo canal Disney Channel, como Roxy.

Trabalhos

Ligações externas 
 
  no TV.com
 

Atores dos Estados Unidos
Atrizes afro-americanas